Николай Петрович Садовников (19 декабря 1900, Тверская губерния — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1900 году в деревне Щетинино Ржевского уезда Тверской губернии. Член КПСС с 1918 года.

С 1913 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1913—1957 гг. — чернорабочий, токарь завода «Динамо», участник Гражданской войны, секретарь парткома и заведующий ОРГО ряда предприятий, инструктор Московского комитета ВКП(б), замначальника политотдела Северной железной дороги, инструктор Политуправления НКПС СССР, секретарь парткома завода Памяти 1905 года, секретарь Красно-Пресненского райкома ВКП(б), 1-й секретарь Карагандинского обкома и горкома КПК (1938), и. о. 1-го секретаря, 1-й секретарь Алма-Атинского обкома и горкома КПК, секретарь парткома Прокуратуры СССР, 1-й секретарь Энбекши-Казахского райкома КП Казахстана, заместитель, помощник директора ВСХВ, начальник отдела кадров Главной инспекции по урожайности, начальник Управления кадров треста «Заготзерно».

Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер после 1991 года.

Ссылки 
 Садовников

Первые секретари Карагандинского обкома КП Казахстана
Первые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Первые секретари Карагандинского горкома КП Казахстана
Первые секретари Алма-Атинского горкома КП Казахстана